Budapest IX. kerülete
A Ferencvárosi Torna Club gyakran használt, rövidített elnevezése
Ferencváros vasútállomás, vasútállomás Budapest IX. kerületében
Lásd még
 Ferencvárosi TC (egyértelműsítő lap)